Hilton steht für:

 Hilton (Name),  einen männlichen Vornamen sowie Familiennamen

 Hilton Worldwide, eine US-amerikanische Hotelkette
 Hilton Inlet, Bucht an der Ostküste des Palmerlands, Antarktika
 Motor Sales & Service Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Hilton

Hilton heißen folgende Orte:

in England:
 Hilton (Derbyshire)
 Hilton (Dorset)
 Hilton (County Durham)
 Hilton (Huntingdonshire)
 Hilton (Shropshire)
 Hilton (Staffordshire)
 Hilton (Westmorland)
 Hilton (Yorkshire)

in Schottland:
 Hilton (Aberdeenshire)
 Hilton (Berwickshire)
 Hilton (Inverness-shire)
 Hilton (Ross-shire)

in Südafrika:
 Hilton (Südafrika)

in Neuseeland:
 Hilton (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Hilton (Arkansas)
 Hilton (Colorado)
 Hilton (Georgia)
 Hilton (Kalifornien)
 Hilton (Kansas)
 Hilton (Kentucky)
 Hilton (New Jersey)
 Hilton (New York)
 Hilton (Oklahoma)
 Hilton (South Carolina)
 Hilton (Texas)
 Hilton Head Island (South Carolina)
 Hilton Heights (Georgia)
 Hilton Village (Virginia)
 Hilton Village (West Virginia)

Siehe auch:
 Hylton
 Hilton Head Island, 
 „Hanoi Hilton“ (Gefängnis in Nord-Vietnam)
 Hilten